Márkus Sándor (1831–1867) botanikus, tanár
 Márkus Sándor (1990–) színész, szinkronszínész, bábművész